Ivancok ist der Familienname folgender Personen:

 Ines Ivancok (* 1998), österreichische Handballspielerin
 Lena Ivancok (* 2001), österreichische Handballspielerin